La Temporada 2002 de les CART World Series és la vint-i-quatrena edició d'aquesta competició automobilística en la qual es van disputar 19 curses entre el 10 de març i el 17 de novembre de 2002. El campió va ser el brasiler Cristiano da Matta.

Grans Premis

Pilots 
Sistema de puntuació:
 1r - 12è = 20-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1
Punts de bonificació:
 1 per volta ràpida a la sessió de qualificació 1
 1 per volta ràpida a la sessió de qualificació 2
 1 per encapçalar més voltes en cursa

El nombre màxim de punts que pot guanyar un pilot en un gran premi és de 34.

Enllaços externs 
 champcarworldseries.com 

2002
Competicions d'automobilisme del 2002